ЄС найчастіше означає Європейський Союз.
Також може означати:
 Європейські спільноти
 Європейська Спільнота
 Європейська Солідарність